— японская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Дзюнри зовут Кадзуо и Наоми.

Японка занимается теннисом с шесть лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (6)

Поражения (13)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (38)

Победы (18)

Поражения (20)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте JTA 

Теннисисты Японии